Wyniki zawodów w kajakarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000.

Kajakarstwo

Mężczyźni

Kobiety

Kajakarstwo górskie

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000